Jenggawah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Jenggawah, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Jenggawah, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar